Fullerton (Californië)
 Fullerton (Nebraska)
 Fullerton (North Dakota)
 Fullerton (Pennsylvania)
 The Fullerton Hotel, een hotel in Singapore
 Fort Fullerton, een voormalige fort in Singapore